«Пе́рвый рейс к звёздам» — советский полнометражный научно-популярный фильм 1961 года производства Центральной студии документальных фильмов совместно с «Моснаучфильмом» о становлении советской космонавтики и первом в мире полёте человека в космическое пространство. Премьера состоялась 7 июля 1961 года в Московском доме кино накануне открытия II Московского международного кинофестиваля.

После смещения Н. С. Хрущёва 14 октября 1964 года фильм в полной версии оказался фактически под запретом. Демонстрировались лишь его фрагменты.

Сюжет 
История полёта 12 апреля 1961 года на орбите вокруг Земли первого в мире пилотируемого космического корабля-спутника «Восток-1» с лётчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

Работа над фильмом 
В фильме использованы хроникальные съёмки подготовки первого отряда космонавтов СССР, съёмки на космодроме «Байконур» в дни перед запуском и старт 12 апреля 1961 года. Есть также ряд постановочных сцен, с достоверностью воспроизводящих события тех дней. Так, работа операторов в момент старта в бункере, где размещалось руководство полётом, была снята после выполнения старта ракеты. При этом не удалось избежать некоторых неточностей — например, вместо «стреляющего» Анатолия Кириллова, за перископом был снят его дублёр — заместитель С. П. Королёва по испытаниям Л. А. Воскресенский, который во время запуска находился у второго перископа и команд не отдавал.

Впервые были использованы кадры, снятые в невесомости .

Съёмки осуществлялись отечественными кинокамерами «Родина», «Конвас-автомат» и немецкой «Аскания-Зет».

Съёмочная группа 
 Авторы сценария и текста
 Георгий Кублицкий
 Евгений Рябчиков
 Режиссёры
 Дмитрий Боголепов
 Илья Копалин
 Григорий Косенко
 Операторы 

 Юрий Альдохин
 Г. Анисимов
 Всеволод Афанасьев
 В. Батурин
 Игорь Бганцев
 А. Беспалов
 Михаил Бесчетнов
 А. Веселов
 Иван Грачёв
 Галина Захарова
 Игорь Касаткин
 Павел Касаткин
 Даниил Каспий
 Р. Кордюков
 Александр Кочетков
 Сергей Медынский
 Владислав Микоша
 Юрий Монгловский
 Евгений Мухин
 Пётр Опрышко
 Михаил Ошурков
 Махмуд Рафиков
 Владимир Суворов
 Вячеслав Ходяков
 Александр Филиппов
 А. Шишкин
 Борис Щадронов

 Композиторы
 Александр Локшин
 Андрей Севастьянов
 Звукооператоры
 Валентина Георгиевская
 А. Кулаков
 Виталий Нестеров  
 Диктор
 Леонид Хмара
 Главные консультанты
 генерал-лейтенант авиации Н. Каманин
 доктор медицинских наук, профессор В. Яздовский

Примечания

Ссылки 
 
 «Первый рейс к звёздам», 6 частей  // net-film
 

Документальные фильмы СССР
Фильмы СССР 1961 года
Фильмы ЦСДФ
Фильмы студии «Центрнаучфильм»
Документальные и научно-популярные фильмы о космосе
Документальные фильмы о Юрии Гагарине